Струговая установка — выемочная машина, позволяющая механизировать выемку пластов, неохватывающихся узкозахватными комбайнами, повысить технику безопасности и эффективность работы очистных забоев.

Характеристики 
 способность разрушать резанием крепкие угли
 возможность устранении или уменьшения размеров ниш
 легкость регулировки струга относительно кровли и почвы пласта
 компактность приводов
 долговечность работы струга, конвейера, рештачного става
 высокие показатели надежности

Применение 
 механизация выемки угля
 обойка породы
 отгрузка породы

Рабочие инструменты 
 струговый исполнительный орган с вынесенной цепной системой подачи
 забойный скребковый конвейер
 гидродомкрат передвижения
 гидрофицированные столы
 электрооборудование
 средства управления
 средства автоматизации
 средства сигнализации
 средства освещения
 автоматизированная система орошения

Классификация 
 струговые установки с исполнительным органом, опирающимся на почву пласта и расположением тяговых цепей струга у стругового конвейера со стороны выработанного пространства (СО)
 струговые установки с исполнительным органом, перемещающимся по специально закрепленной на струговом конвейере направляющей, без опоры на почву пласта, с расположением тяговых цепей у забоя (СН)

Горно-шахтное оборудование